Hans von Blixen-Finecke (1886–1917) – szwedzki arystokrata, jeździec, medalista olimpijski (ojciec)
 Hans von Blixen-Finecke (1916–2005) – szwedzki arystokrata, jeździec, medalista olimpijski (syn)